

Cinema
Barricade – film del 1939 diretto da Gregory Ratoff
Schiavi della paura (Barricade) – film del 1950 diretto da Peter Godfrey
Barricade – film del 2007 diretto da Timo Rose
Barricade – film del 2012 diretto da Andrew Currie

Musica
Barricade – singolo degli Interpol

Altro
Barricade – videogioco del 1976
Ruisseau de la Barricade o Barricade – fiume del dipartimento francese della Corrèze, nella regione del Limousin
Barricade – personaggio della saga dei Transformers